Stor-Nöttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Nöttjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (20,4 ha)
Stor-Nöttjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Nöttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn